Такмичења у спринтерској трци на 100 метара у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржана је 24. и 25. августa на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Риму 1987. одбранио је Карл Луис из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 77 атлетичара из 60 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године.

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1991.
|-
| Олимпијски рекорди
| Карл Луис
| rowspan="4" | 
| 9,92
| Сеул, Јужна Кореја 
| 24. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд 
| Лирој Барел
| 9,90
| Њујорк, САД
| 14. јун 1991.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Карл Луис
| 9,93
| Рим, Италија
| 30. август 1987.
|-
| Најбољи резултат сезоне 
| Лирој Барел
| 9,90
| Њујорк, САД
| 14. јун 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Чиди Имо
| 
| 10,00
| Берлин, Западна Немачка
| 15. август 1986.
|-
| Азијски рекорд 
| Талал Мансоур
| 
| 10,18
| Кајани, Финска
| 27. јул 1990.
|-
| Европски рекорд''' 
| Линфорд Кристи
| 
| 9,97
| Сеул, Јужна Кореја
| 24. септембар 1988.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Лирој Барел
| 
| 9,90
| Њујорк, САД
| 14. јун 1991.
|-
| Јужноамерички рекорд 
| Робсон Да Силва
| 
| 10,00
| Мексико Сити, Мексико
| 22. јул 1988.
|-
| Океанијски рекорд 
| Џерард Китинг
| 
| 10,22
| Канбера, Аустралија
| 5. октобар 1985.
|-
! colspan="6"|Рекорди остварени на Светском првенству 1991.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="3" | Карл Луис
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 9,86| rowspan="5" | Токио, Јапан
| rowspan="5" | 25. август 1991.
|-
| Рекорд светских првенстава|-
| Северноамерички рекорд|-
| Европски рекорд| Линфорд Кристи
| 
| 9,92|-
| Афрички рекорд| Френк Фредерикс
| 
| 9,95|}

 Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих атлетичара 1991. године је пре почетка светског првенства (23. августа 1991) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 24. августа 1991. године. У квалификацијама је учетвовало 77 атлетичара подељени у 10 група. У четвртфинале ишла су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

 Четвртфинале 
Такмичење је одржано 24. августа 1991. године. У четвртфиналу су учествовала 32 атлетичара подељени у 4 групе. У полуфинале ишла су по 4 првопласирана из сваке групе (КВ).,,

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 
|-
! Ветар (м/с)
| +4,6 || +4,3 || +1,5 || +4,1
|-

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 25. августа 1991. године. У полуфиналу је учествовало 16 атлетичара подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из сваке  групе (КВ''').,,

Финале 
Финале је одржано 25. августа 1991. године у 19:05 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1991. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 100 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном